Wicehrabiowie Greenwood 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 dodatkowy tytuł: baron Greenwood
 1937–1948: Hamar Greenwood, 1. wicehrabia Greenwood
 1948–1998: David Henry Hamar Greenwood, 2. wicehrabia Greenwood
 1998–2003: Michael George Hamar Greenwood, 3. wicehrabia Greenwood

Linki zewnętrzne 
 

Greenwood